Span, Спан:
  — английская мера длины, равная 9 дюймам.
  — язык программирования, ориентированный на виртуальную машину Parrot.
 span — элемент HTML.
 span — математический термин, линейная оболочка.
 Span, или Spagna, Spanna — технический (винный) сорт винограда.
 Span. (Spanoghe) — Йохан Баптист Спаног (1796—1838), нидерландский ботаник; сокращением «Span.» дополняются названия ряда таксонов в ботанической номенклатуре.
 «Span» (1996) — произведение нидерландского композитора Мишеля Ван дер Аа.
  — норвежская рок-группа.
 Steeleye Span — британская фолк-рок-группа.
 Спан, Уоррен (1921—2003) — американский бейсболист, питчер.
 Спани (или спан) — североалбанский дворянский род и клан.

SPAN — аббревиатура:
 Standard Portfolio Analysis of Risk — финансовый термин, система анализа портфельных рисков.
 Switched Port Analyzer — реализация технологии зеркалирования трафика в устройствах компании Cisco.
 Smart Phone Ad hoc Network — тип мобильной беспроводной самоорганизующейся сети.
 Space Physics Analysis Network — сеть суперкомпьютеров научного сообщества НАСА
 Services and Protocols for Advanced Networks — подразделение Европейского института телекоммуникационных стандартов (до 2003 года).

См. также 
 Спанн, Сильвио (род. 1981) — тринидадский футболист.
 Спэнн, Отис (1930—1970) — американский музыкант, блюзовый пианист.
 C-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network) — американский канал кабельного и спутникового телевидения.
 «Spun» — американский фильм 2002 года.

Примечания